

Geografia
 Comasina, quartiere di Milano
 Località Comasina, località (non frazione) di Lodi Vecchio in provincia di Lodi

Stazioni
 Comasina, stazione della metropolitana di Milano

Altro
 Banda della Comasina
 Porta Comasina
 Via Comasina